Со́мов — російське прізвище.

Відомі носії 
 
 Сомов Іван Костянтинович (1921—2011) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1944).
 Сомов Костянтин Андрійович (1869—1936) — російський художник і графік.
 Сомов Лев Миколайович (1964) — український актор театру і кіно, режисер, хореограф, драматург. Заслужений артист України.
 Сомов Микола Миколайович (1861—1923) — український орнітолог.
 Сомов Михайло Михайлович (1908—1973) — радянський вчений-океанолог, Герой Радянського Союзу (1952).
 Сомов Орест Михайлович (1793—1833) — російський письменник, літературний критик і журналіст.
 Сомов Петро Арсентійович (1921—1979) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1945).

Див. також 
 Сомово — топонім.